В Соединённых Штатах насчитывается 13 округов с названием Карролл (). За исключением округа Карролл в штате Теннесси все округа названы в честь Чарлза Кэррола из Карролтона — делегата, подписавшего Декларацию независимости США от штата Мэриленд.
 Карролл — Арканзас
 Карролл — Джорджия
 Карролл — Иллинойс
 Карролл — Индиана
 Карролл — Айова
 Карролл — Кентукки
 Карролл — Мэриленд
 Карролл — Миссисипи
 Карролл — Миссури
 Карролл — Нью-Гэмпшир
 Карролл — Огайо
 Карролл — Теннесси
 Карролл — Виргиния См. также 
 Ист-Карролл — штат Луизиана
 Уэст-Карролл — штат Луизиана